GM est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
GM est un dirigeant qui contrôle l'économie mondiale, il mobilise des armées militaires dans chaque pays.

Lorsqu'il apprit que le peuple des fios comptaient s'emparer de la Terre, il donna l'ordre à ses hommes d'identifier les sceaux qui retenaient Adelheid prisonnière et demanda à Kayuki d'aller chercher Rose-Red Strauss afin que celui-ci puisse coopérer. Après s'être présenté à Strauss, il lui affirma qu'il l'aiderait à libérer Adelheid en précisant qu'il avait besoin d'eux pour contrer la menace que représentaient les fios. Par la suite il contacta Merill Morishima pour que celui-ci puisse diriger l'opération Over-Moon. Mais en réalité le véritable but de GM est de se servir de Strauss et d'Adelheid en les manipulant afin de les éliminer une fois les fios défaits. Après la défaite des fios, il se retira de l'économie.

Personnage de Vampire Chronicles